Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel DFS Classic) van 2003 vond plaats van 9 tot en met 15 juni 2003 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 22e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Jelena Dokić was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Russin Jelena Dementjeva bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Maria Sjarapova.

Het derde reekshoofd, Magdalena Maleeva uit Bulgarije, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Japanse Shinobu Asagoe in twee sets. Maleeva wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Birmingham op haar naam te schrijven. Het was haar tiende WTA-titel, de eerste (en enige) van 2003. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens bereikte de derde ronde – daar moest zij de duimen leggen voor Shinobu Asagoe.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Shinobu Asagoe en Els Callens hadden zich niet als team ingeschreven voor deze editie van het toernooi. Asagoe speelde samen met Nana Miyagi – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde. Callens wist haar titel te verlengen, met Meilen Tu aan haar zijde.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Jelena Lichovtseva, had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens buikkrampen van Black.

Het ongeplaatste duo Els Callens en Meilen Tu won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het via een wildcard toegelaten koppel Alicia Molik en Martina Navrátilová in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Belgische Callens had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Tu twee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Birmingham 2003
Birmingham